Берн може да се отнася за:

Швейцария 
 Берн — столицата Швейцария;
 Берн — кантон в Швейцария;
 Берн – окръг в Швейцария;

Германия 
 Берн – град в Долна Саксония, Германия;

САЩ 
 Берн – град в Индиана, САЩ;
 Берн – град в Канзас, САЩ;
 Берн – град в Ню Йорк, САЩ;
 Берн – град в Уисконсин, САЩ;

Фамилни имена 
 Ерик Берн (1902—1970) – американски психолог и психиатър;
 Ерик Берн (р. 1954) – американски джаз музикант и композитор.